Волосское — название населённых пунктов на Украине:

 Волосское — село в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Волосское — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.